Констансија дел Росарио има више значења:

 Општина Констансија дел Росарио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Констансија дел Росарио (Констансија дел Росарио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику